#1 to Infinity — шестой сборник хитов американской поп/R&B певицы Мэрайи Кэри, выпущенный звукозаписывающей компанией Epic Records 18 мая 2015 года. Компиляция является переизданием первого сборника исполнительницы «Number 1’s» (1998), содержащего 13 хитов, которые занимали в разное время первое место в американском чарте Billboard Hot 100. Обновленная версия «#1 to Infinity» состоит из 18 синглов и новой композиции «Infinity».

Список композиций

Чарты

Примечания 

Сборники 2015 года
Сборники Мэрайи Кэри
Сборники Epic Records
Сборники Columbia Records
Сборники Legacy Recordings